Heteropoda davidbowie  — вид пауков из семейства Sparassidae. Взрослые особи имеют длину около 2 см (самцы от 15,3 до 18,2 мм, самки от 21,3 до 25,3 мм). Тело покрыто ярко-жёлтыми волосками. Распространён в Малайзии.

Название 

Вид в 2008 году описал немецкий биолог Петер Йегер (), назвав его в честь британского музыканта Дэвида Боуи, название одного из альбомов которого («Взлет и падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса», 1972) содержит упоминание пауков. Таким необычным образом немецкий биолог хочет привлечь внимание общественности к проблемам охраны редких пауков.

Литература 
 Jäger Peter. Revision of the huntsman spider genus Heteropoda Latreille 1804: species with exceptional male palpal conformations from Southeast Asia and Australia (Arachnida, Araneae, Sparassidae, Heteropodinae) — «Senckenbergiana biologica». — 88 (2), ss. 239—310 (2008).

См. также 
 Proceratium google — вид муравьёв, названный в честь компании Google.

Ссылки 
 Rare yellow spider named after David Bowie  на telegraph.co.uk 
 Bowie gets spider named after him на cbc.ca 

Sparassidae
Животные, описанные в 2008 году
Паукообразные Азии
Эндемики Малайзии
Боуи
Таксоны, названные в честь Дэвида Боуи